Iquitosa är ett släkte av insekter. Iquitosa ingår i familjen Derbidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Iquitosa